Ес-Асијенда Охо де Агва има више значења:

 Ес-Асијенда Охо де Агва (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ес-Асијенда Охо де Агва (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику